Contrebia Belaisca, a la província de Saragossa, ciutat dels bel·les
 Contrebia Carbica, a la província de Conca, ciutat dels carpetans
 Contrebia Leucade, a La Rioja